Eerste Concilie van Nicea in 325
 Tweede Concilie van Nicea in 787